East Junction ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Junction (Massachusetts), im Bristol County
 East Junction (Oklahoma), im Custer County
 East Junction (Tennessee), im Shelby County